2 miejscowości w Polsce: 
 Zabielne – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Olecko 
 Zabielne – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Biała Piska

Zobacz też: Milewo Zabielne